Jerzy Luciński − polski energoelektronik
 Zdzisław Luciński – polski polityk